Zkratka ODS nebo ods má více významů:

 Občanská demokratická strana
 Oděsa – IATA mezinárodní kód letiště
 OpenDocument Spreadsheet – formát souboru
 Operace Pouštní bouře – z anglického Operation Desert Storm
 Optimus Design Systems – bývalý vydavatel her
 Operational data store – datový sklad pro databáze
 oboustranné distanční svodidlo
 ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.
 firma ODS s. r. o. – Osoblažská dopravní společnost, s. r. o.

Externí odkazy 
 

Zkratky